DeSoto megye (Florida)
DeSoto megye (Louisiana)
DeSoto megye (Mississippi)